Вечерница:
 Вечерницы — род летучих мышей из семейства гладконосых летучих мышей.
 Вечерница — славянское название планеты Венеры.
 Вечерница — род растений семейства Капустные.
 Вечерница — сезонная форма молодёжного досуга в осенне-зимнее время, наиболее характерная для восточных и южных славян.
 Вечерницы — деревня в Красноярском крае.
 Вечерницы — литературно-научный журнал-еженедельник, выходивший во 2-й половине XIX века во Львове.